Polícia Militar do Brasil: denominação das forças de segurança pública das unidades federativas do Brasil;
Polícia Militar: polícia das forças armadas de diversos países, incluindo:
Polícia do Exército (Brasil), polícia militar do Exército Brasileiro;
Polícia do Exército (Portugal), polícia militar do Exército Português;
Polícia Aérea, polícia militar da Força Aérea Portuguesa;
Polícia da Aeronáutica, polícia militar da Força Aérea Brasileira;
Polícia Naval, polícia militar da Marinha Portuguesa;
Companhia de Polícia do Batalhão Naval, polícia militar da Marinha do Brasil;
Polícia Judiciária Militar, polícia de investigação criminal das Forças Armadas de Portugal.

Ver também

 PM, página de desambiguação.

Polícia
Organizações de segurança
Desambiguação